Багрянцев — фамилия. Имеет женскую форму Багрянцева.
 Багрянцев, Павел Васильевич (род. 1986) — российский футболист, полузащитник.



См. также